Lindtberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bettina Lindtberg (1946–2002), Schweizer Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Leopold Lindtberg (1902–1984), österreichisch-schweizerischer Theater- und Filmregisseur